Marcin Madox Majewski – polski artysta i piosenkarz
 Elizabeth Madox Roberts – amerykańska poetka i powieściopisarka
 Ford Madox Brown – angielski malarz
 Ford Madox Ford – angielski prozaik, poeta i krytyk literacki.

Zobacz też 
 Maddox